

Mitologia 
 Astioche (o Agave) – personaggio della mitologia greca, sposa di Echione e madre di Penteo
 Astioche (o Anassibia) – personaggio della mitologia greca, moglie di Strofio e madre di Pilade
 Astioche (o Astioca) – personaggio della mitologia greca, una Danaide figlia di Danao
 Astioche (o Laodice) – personaggio della mitologia greca, sposa di Telefo e figlia di Priamo 
 Astioche – personaggio della mitologia greca, figlia di Laomedonte e Strimo. Sorella di Priamo
 Astioche – personaggio della mitologia greca, figlia del dio fluviale Simoenta. Fu moglie di Erittonio e madre di Troo
 Astioche – personaggio della mitologia greca, figlia di Attore e amata da Ares
 Astioche – personaggio della mitologia greca, figlia di Fileo. Fatta prigioniera da Eracle gli diede un figlio Tlepolemo
 Astioche – personaggio della mitologia greca, una delle Niobidi, uccisa da Artemide
 Astioche – personaggio della mitologia greca, ninfa marina, amata da Pelope e madre di Crisippo
 Astioche – personaggio della mitologia greca, principessa e figlia di Filante. Divenne amante di Eracle
 Astioche – personaggio della mitologia greca, moglie di Ificlo e madre di Protesilao e Podarce
 Astioche – personaggio della mitologia greca, madre di Ascalafo e di Ialmeno, nati dall'unione con Ares
 Astioche – personaggio della mitologia greca, sposa di Erittonio e madre di Troo, il fondatore di Troia 
 Astioche – personaggio della mitologia greca, una Niobide figlia di Niobe e di Anfione

Note